Да́рья Миха́йловна Асла́мова (род. 8 сентября 1969, Хабаровск) — советский и российский журналист, писательница, радиоведущая. Колумнист, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Автор книги «Приключения дрянной девчонки».

Биография 
Родилась 8 сентября 1969 в Хабаровске; в ряде сетевых источников ошибочно указаны дата (9 сентября) и место рождения (Ереван).

Отец — Михаил Феофанович Асламов, известный в Хабаровске поэт, председатель Хабаровского правления Союза писателей России. Родился в семье забайкальского казака-переселенца на станции Бира ныне Еврейской автономной области. В 1931 г. семья обосновалась на берегу залива Опричника в пос. Каменке ныне Дальнегорского района Приморского края.

Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.

Работала военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в «горячих точках» (Абхазия, Нагорный Карабах, Камбоджа, Осетия, Таджикистан, Югославия, Руанда, Чечня, Мали). Была в плену, чему посвятила серию репортажей. «Её излюбленная тема — война», отмечают коллеги.

Про неё пишут:
Её оружием стали весёлый нрав и лёгкое перо. То и другое, сослужили ей добрую службу при работе над «Записками дрянной девчонки», которые открыли новую страницу в теории и практике отечественной печати. В них жанр авантюрного романа пародийным образом переплетается с жанром политического (и не только политического) портрета, на котором изображены во весь рост деятели легко узнаваемые: Р. Хасбулатов, Н. Травкин, А. Абдулов и др.

В 1999 году принимала участие в выборах. Писатель Дмитрий Быков в газете «Московская комсомолка» тогда писал:
Насчет Асламовой все более-менее понятно: перед нами случай Охлобыстина в юбке, а чаще и без. Разница в том, что, в отличие от Ивана, Дарья пишет увлекательно, а пошлость её последовательна, стилеобразующа. Стиль — не что иное, как последовательность. Охлобыстин эклектичен, Даша упрямо и целенаправленно достигает высот безвкусия — и оттого читать её весело и приятно. Начинала она как очень хороший военный журналист, да и книги её написаны весело. После бурного начала Даша сходила замуж (типа как Иван в церковь), родила и захотела солидности. 

По итогам года получила премию «Серебряная калоша» в номинации «Звёзды без мандата».

В 1999 году — специальный корреспондент газеты «СПИД-инфо».

В 2003 году взяла интервью у Саддама Хусейна: единственная журналистка, удостоившаяся беседы.

В начале 2011 года была четырежды арестована во время служебной командировки в Египет. Весной того же года записала беседу с Тьерри Мейсаном, в которой её собеседник утверждал, что «США готовили „цветную“ революцию в Египте по сценарию Грузии и Украины».

Летом 2012 года, в ходе поездки в районы Турции, граничные с сирийскими, нелегально пробралась в лагерь сирийских беженцев, где находятся и силы повстанцев по борьбе с сирийским президентом Асадом и взяла интервью у нескольких вождей восстания.

Спецкор газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова побывала в Хабаровске, на юбилее у отца (в день 85-летия М. Ф. Асламова) в 2014 году, показав свои награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медаль «За возвращение Крыма».

С февраля 2016 года начала вести на радио «Комсомольская правда» передачу «Горячие точки с Дарьей Асламовой». В ней она рассказывает о своих командировках в места, где очень неспокойно: Курдистан, Ливия, Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Нагорный Карабах и т. д.. В сентябре 2017 года пограничная служба Молдавии отказалась впустить в страну Дарью Асламову, несмотря на то, что корреспондентка предъявила именное приглашение от Игоря Додона, который хотел дать ей интервью.

Полиция Косова в ночь с 6 на 7 августа 2022 года задержала журналистку на границе с Сербией по подозрению в шпионаже. После допроса была отпущена и отправилась в Сербию.

Семья 
С 2005 года состоит в браке с журналистом в Хорватии Робертом Валдецем, имеет дочь Софью от первого брака с предпринимателем Андреем Советовым (крёстная мать — Жанна Агалакова).

Санкции 
15 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесена в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Библиография 
 «Записки дрянной девчонки» (1994) ISBN 9986-01-006-3
 «Записки дрянной девчонки 2» (1995) ISBN 5-7001-0201-3
 «Приключения дрянной девчонки» (1999) ISBN 5-04-002378-2
 «Дрянная девчонка. Приключения продолжаются» (2001) ISBN 5-04-007197-3
 «Записки сумасшедшей журналистки» (2002) ISBN 5-699-01675-9
 «Сладкая жизнь» (2002) ISBN 5-699-01363-6
 «В любви, как на войне» (2005) ISBN 5-224-04812-5

См. также 

 «Комсомольская правда»
 «Московская комсомолка»

 Владимир Мамонтов
 «Московский комсомолец»

 Владимир Сунгоркин
 Лариса Штейнман

Примечания

Ссылки 
 Интервью «Эху Москвы» (1999)
 Интервью «Эху Москвы» (2008)
 Дарья Асламова: «Это был хаос, но управляемый сверху»
 Интервью интернет-изданию для женщин
 

Журналисты России
Писатели России XXI века
Писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Журналисты СССР
Репортёры
Колумнисты
Выпускники факультета журналистики МГУ
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине